Kildare – miasto w Irlandii
 Kildare – hrabstwo w Irlandii

Miejscowości w USA:
 Kildare – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Kay
 Kildare – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau
Gminy w USA:
 Kildare (ang. Kildare Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Swift
 Kildare (ang. Kildare Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau